A hal és halak jelentései:

 Halak, biológia 
 Halak csillagkép, a 12 állatövi jegy egyike;
 Hal, város Belgiumban;
 HAL, a 2001: Űrodüsszeia számítógépe
 Hal: angolul a Harold férfinév gyakori becézése
 HAL, japán gyártású exoskeleton
 Hal (együttes)
 Hal a Hal együttes albuma